Wolfgang Nöth ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Nöth (Gastronom) (1943–2021), deutscher Gastronom
 Wolfgang Nöth (Fußballspieler) (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Nöth (Sänger) (* 1974), deutscher Opernsänger (Tenor)